Дальнеовосточный округ:

 Дальневосточный военный округ
 Дальневосточный округ ПВО
 Дальневосточный пограничный округ
 Дальневосточный федеральный округ